Les crimes contre l'humanité commis par l'État indépendant de Croatie peuvent recouvrir :
 le génocide contre les Serbes dans l'État indépendant de Croatie
  la Shoah dans l'État indépendant de Croatie